Les Masters de snooker 1993 ont eu lieu du  au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
L'Écossais Stephen Hendry remporte ses cinquièmes Masters consécutifs en battant le Thaïlandais James Wattana en finale par 9 manches à 5. Ce cinquième titre d'affilée lui donne le droit de conserver le trophée à titre personnel.

Matchs d'invitation 
Les vainqueurs de ces matchs sont qualifiés pour le tableau final et se voient attribuer les têtes de séries 15 et 16.

Tableau final

Références

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 1993
Snooker en 1993
Sport en février 1993
1993